XXXI чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в Горьком в 1987 году.

Финальной части, в которой участвовали 8 спортсменок, предшествовал полуфинал. Набранные очки в обоих турнирах суммировались. Чемпионками стали набравшие по 11 очков Владислава Андролойц и Алевтина Лазаренко, 3-е место заняла москвичка Екатерина Сорокина.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам
 Архив журналов «Шашки» 1988 №10

1987 год в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Нижнем Новгороде
Соревнования по русским шашкам в России
Женщины
Чемпионаты СССР в 1987 году
Спорт в России в 1987 году
1987 год в шашках